Oprzężów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska
 Oprzężów – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska